Karl-Heinz Hoffmann (Mannheim, 28 de noviembre de 1910 - Strausberg, 2 de diciembre de 1985) fue un político y militar alemán, oficial del Ejército Popular Nacional y también Ministro de Defensa de la República Democrática Alemana (RDA).

Biografía

Juventud y primeros años 
Hoffmann nació en Mannheim-Neckarau, en el seno de una familia obrera. Después de asistir a la escuela, entre 1925 y 1930 estuvo como aprendiz en la Motoren Werke Mannheim AG. Afiliado inicialmente a la Liga de Jóvenes Comunistas, en 1930 se afilió al Partido Comunista de Alemania (KPD), participando en numerosas protestas y huelgas.

Después de que los nazis tomaran el poder en 1933, tuvo que huir de Alemania y se exilió en Suiza o Checoslovaquia, instalándose finalmente en la Unión Soviética. Una vez allí, asistió a la Escuela Leninista de Moscú y coincidió con otros comunistas alemanes también exiliados.

Guerra civil española 
Durante algunos meses de 1936 y 1937 asistió en Riazán a un curso militar organizado por la Academia Militar Frunze, como preparación para luchar fuerzas republicanas en la Guerra civil española. Al graduarse recibió el rango de teniente. Entre 1937 y 1938 sirvió en la XI Brigada Internacional, que estaba formado principalmente por comunistas alemanes. 

Bajo el seudónimo de "Heinz Roth" fue comisario de una batería en el Batallón Hans Beimler, y más tarde tomaría el mando del Batallón después de que el comandante de la unidad resultara herido. Durante la Batalla de Brunete él mismo resultaría gravemente herido en las piernas y el abdomen durante los combates al sur de Quijorna. Hoffmann tuvo que ser hospitalizado en Madrid por unos meses, y más tarde se trasladó a una clínica en la ciudad francesa de Eaubone, donde se terminó de recuperar entre 1938 y 1939. A partir de abril de 1939 se volvió a trasladar a la Unión Soviética, donde siguió recuperándose de sus lesiones.

Durante la Segunda guerra mundial permaneció en la Unión Soviética, recibiendo entrenamiento militar o trabajando como traductor para la NKVD.

En la Alemania Oriental 
Tras el final de la contienda, en enero de 1946 volvió a Berlín y se instaló en la zona de ocupación soviética (SBZ). Al principio formó parte del personal de Wilhelm Pieck, y más tarde estuvo trabajando con Walter Ulbricht, afiliándose al nuevo Partido Socialista Unificado de Alemania (SED). Tras la creación de la República Democrática Alemana (RDA), Hoffmann se centró en la creación de unas fuerzas armadas para el nuevo estado. En 1949 fue nombrado Inspector general de la "Volkspolizei" (VP).

Después de la creación de la Policía Popular Acuartelada (KVP), entre 1952 y 1955 ejerció el mando de esta fuerza paramiltiar. Algún tiempo después, la KVP se acabaría convirtiendo en la base para la formación del Ejército Popular Nacional (NVA), que se configuraría como las fuerzas armadas de la Alemania oriental. Con su nombramiento como jefe de la KVP, Hoffmann obtuvo el rango de Teniente general en julio de 1952 y en octubre de ese año fue ascendido a Coronel general. Entre 1955 y 1957 estuvo en la Unión Soviética, asistiendo a un curso en la Escuela de Estado Mayor "General Voroshilov".

A su vuelta a la Alemania oriental ocupó varios puestos en las Fuerzas armadas, hasta que en 1960 fue nombrado Ministro de Defensa de la RDA. Al año siguiente fue ascendido al rango de General del Ejército (Armeegeneral). Con su nombramiento como Ministro, automáticamente pasó a ser miembro del Consejo de Defensa Nacional. Poco después de su llegada al ministerio tuvo que hacer frente a la crisis del Muro de Berlín, en agosto de 1961.

Desde 1950 hasta su fallecimiento fue miembro del parlamento de la Alemania oriental o "Volkskammer". Dentro del SED también ocupó importantes puestos, siendo miembro de su Comité Central desde 1952. Desde 1973 también fue miembro del Politburó del Comité Central de SED.

Condecoraciones 
  Bandera del Trabajo
  Héroe de la República Democrática Alemana
  Orden de la Bandera Roja
  Orden de Karl Marx
  Orden de Lenin
  Orden Patriótica al Mérito
  Orden de Scharnhorst

Referencias

Enlaces externos 

Políticos de la Guerra Fría
Brigadistas internacionales de Alemania
Comunistas de Alemania
Miembros del Partido Comunista de Alemania
Políticos del Partido Socialista Unificado de Alemania
Ministros de Defensa de Alemania
Orden de Karl Marx
Nacidos en Mannheim